Сакс може да се отнася за:

 Сакс – разговорно наименование на саксофона.
 Сакс – белгийски майстор на музикални инструменти, изобретил саксофона.
 Сакс — (от лат. scramasax) - дълъг боен нож на древните германи.